Partido Democrático Trabalhista - partido político do Brasil
 Pacific Daylight Time (UTC-7) - faixa horária na costa oeste dos Estados Unidos
 Plautdietsch - código da língua baixo-prussiana, do ramo baixo-alemão
 Eastern Oregon Regional Airport - código IATA de aeroporto em Pendleton, Oregon, Estados Unidos